

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Pullman – città della Contea di Ritchie, Virginia Occidentale
 Pullman – città della Contea di Whitman, Washington

Persone 
 Bill Pullman – attore statunitense
 George Pullman – imprenditore statunitense
 Philip Pullman – scrittore britannico

Musica 
 Pullman – supergruppo post rock

Trasporti 
 Pullman – tipo di autobus designata per il turismo